Simon Jensen kan henvise til flere personer:
 Simon Jensen (født 1973) – dansk musiker, komponist og forfatter
 Simon Jensen (fodboldspiller) (født 1996) – dansk fodboldspiller fra Jammerbugt FC
 Simon Vagn Jensen (født 1956) – dansk skuespiller.
 Simon Nikolaj Corlin Jensen (1976-) – dansk atlet
 Simon Jensen (håndboldspiller) (født 1984) – dansk håndboldspiller fra bl.a. KIF Kolding København
 Simon Hald Jensen (født 1994) – dansk håndboldspiller fra Aalborg Håndbold